Кучма — река в России, протекает по территории Грязовецкого района Вологодской области. 

Устье реки находится в 38 км по правому берегу реки Монзы. Длина реки — 14 км. Населённых пунктов по берегам реки нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300112110000012106
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001210
 Код бассейна — 08.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Монзы (притока Костромы)
Реки Грязовецкого района